Bangang peut désigner :
 Bangang, une commune du Cameroun
 Bangang, un village dans la commune de Wabane
 Bangang-Fokam un village du Cameroun dans la région de l'Ouest
 Bangang-Fondji, un village du Cameroun dans la région de l'Ouest.

Homonymie de localités